Notocitellus — род грызунов из трибы  (Marmotini), обитающих на территории Мексики. Ранее представителей рода относили к обширному роду  в качестве подрода или видовой группы. Поскольку секвенирование ДНК гена  показало, что суслики в традиционном составе парафилетичны по отношению к ,  и , из состава рода сусликов было выделено семь самостоятельных родов, в том числе и Notocitellus.

Виды 
К роду относят следующие 2 вида:

 
 

Ранее эти виды рассматривались в составе подрода Notocitellus рода Spermophilus.

Кладограмма 
Ниже представлена кладограмма наземных беличьих по данным анализа цитохрома b (Helgen et al., 2009: fig. 2). Таксоны, ранее объединявшиеся в род Spermophilus s. l., выделены зелёным фоном.

Исходя из результатов анализа, род Notocitellus является сестринским таксоном антилоповых сусликов.

Ссылки 
 Фотографии на сайте iNaturalist

Примечания 

Беличьи
Млекопитающие Центральной Америки
Роды млекопитающих